Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 110-es és 110E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 110-es busz (Budapest)
 110E busz (Budapest)
 110-es busz (Budapest, 1977–1995)megszűnt
 110-es busz (Budapest, 2007–2008)megszűnt